Гай Уэст (, род. 7 сентября 1958, Бабинда) — австралийский шахматист, международный мастер (1990), международный мастер ИКЧФ.

Родился в небольшом городе Бабинда (штат Квинсленд). С 13 лет живет в Мельбурне. Управляющий директор интернет-компании "OZmium Pty Ltd".

Чемпион Австралии 1995 / 96 гг. Победитель открытого чемпионата Австралии 1985 г. Чемпион Австралии по блицу 1982 г. Чемпион Австралии по переписке 1987 г.

В составе сборной Австралии участник девяти шахматных олимпиад (1980—1994, 1998, 2000 гг.), командного чемпионата Азии (1991 г.; выступал на 1-й доске), 1-й телешахолимпиады (1977 г.; играл на юниорской доске, в 1-м круге Австралия проиграла СССР, Уэст был разгромлен в 12 ходов Г. К. Каспаровым), командного первенства мира среди студентов (1978 г.).

Чемпион Лондона 1981 г. (несколько месяцев жил в Великобритании).

Шестикратный чемпион штата Виктория.

Победитель турниров серии Australian Masters 1989, 2001 и 2002 гг. (в 1991, 1998 и 2000 гг. стал серебряным, в 1995 и 2005 гг. — бронзовым призером соревнования), международного турнира в Окленде (2010 г.).

В 1978 г. представлял Австралию на юниорском чемпионате мира.

В 1990 г. участвовал в зональном турнире. В 2009 г. — в чемпионате Океании, выполнявшем функцию зонального турнира.

Участвовал в чемпионате Содружества наций 1983 г. и чемпионате Великобритании 1985 г.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Г. Уэста на шахматных олимпиадах
 Выступления Г. Уэста на шахматных олимпиадах, проводившихся по телексу и телефону
 Выступления Г. Уэста на чемпионатах мира до 26 лет
 Выступления Г. Уэста на командных чемпионатах Азии

Шахматисты Австралии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам
Международные мастера ИКЧФ